Cyberpunk, un sous-genre de la science-fiction.
 Cyberpunk est le nom du premier jeu de rôle paru sur ce thème. Les différentes éditions: Cyberpunk 2013 (1988), Cyberpunk 2020 (1990), Cyberpunk 3.0 (2005), Cyberpunk Red (2019).
 Cyberpunk the CCG est un jeu de cartes à collectionner issu du jeu de rôle précédent.
 Cyberpunk est un album de Billy Idol sorti en 1993.
 Cyberpunk 2077 est un jeu vidéo développé par CD Projekt.